Сен-Пон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 135 км на південь від Ліона, 16 км на південь від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 116 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 275,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Пон на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Пон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Пон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Пон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Пон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ардеш